Creek este un termen din limba engleză pentru o formă geografică, care în diferite zone ale lumii vorbitoare de engleză are înțelesuri diferite:

 În engleza britanică desemnează de obicei un curs de apă care poartă apă urmînd mareele.
 În SUA și Canada creek desemnează de obicei un pârâu sau în unle cazuri și un râu mic.
 În zona de coastă a Florida Keys termenul desemnează o strâmtoare între insulele aflate în fața coastei.
 În India este vorba de un golfuleț înconjurat de mangrove.
 În Australia creek desemnează un curs de apă temporar, intermitent, care seacă în anotimpul uscat (râu periodic) sau pentru timp mai îndelungat (râu episodic). Înțelesul corespunde așadar termenului wadi în Africa de nord și Orientul Mijlociu, și termenului rivier în africa sudică.
 De asemenea, el desemnează un trib amerindian.

Geomorfologie
Hidrogeologie